Nom de tres districtes de l'època clàssica: 

 Migdònia de Bitínia, districte de Bitínia habitat pels migdons.
 Migdònia de Macedònia, districte de Macedònia.
 Migdònia de Mesopotàmia, districte de Mesopotàmia.